Opal pode se referir à:

Localidades

Opal (Wyoming), cidade no estado de Wyoming;
Opal Cliffs, região censo-designada da Califórnia.

Outros
Omeprazol ou Opal, medicamento;
Opal, um codão de parada.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos